Sławomir est un prénom masculin polonais porté notamment par :

 Sławomir Rawicz (1915-2004), militaire et auteur polonais ;
 Sławomir Mrożek (1930-2013), dessinateur satirique, écrivain et dramaturge polonais.

Prénom masculin
Prénom polonais